Pynnölänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pynnölänsaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Pynnölänsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar